

Cinema 
 Transporter – serie cinematografica
 The Transporter – primo film della serie

Televisione 
 Transporter: The Series – serie televisiva

Altro 
 Volkswagen Transporter – automobile della Volkswagen